La Pabordia (Girona), edifici al Barri Vell de Girona
 La Pabordia o Can Massa, edifici a l'oest del barri de la Creu de Palau de Girona
 La Pabordia de Caselles, construcció del  i ampliada al segle XVIII
 Antiga Pabordia, edifici al municipi de Lloret de Mar (Selva)